Cinov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Činov, Ortsteil von Doupovské Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Čínov, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy
 Číňov, Ortsteil von Nové Sedlo u Žatce, Okres Louny